Bahnhof Neuenburg ist der Name folgender Bahnhöfe:
 Bahnhof Neuchâtel in Neuenburg NE, Schweiz
 Bahnhof Neuenburg (Baden) in Neuenburg am Rhein, Baden-Württemberg